Sankta Gertruds församling kan syfta på:

 Tyska Sankta Gertruds församling
 Kalmar landsförsamling